Mojokerto (Kedawung), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojokerto (Kragan), een bestuurslaag in Indonesië
 Mojokerto (stad), een stadsgemeente in Indonesië
 Mojokerto (regentschap), een regentschap